Генри Вилкоксон (; 8 сентября 1905 — 6 марта 1984) — британский актёр. Родился в Розо, Доминика, Британской Вест-Индии. Снялся во многих фильмах Сесила Де Милля, а позднее продюсировал ряд его фильмов. Был женат на актрисе Хэзер Эйнджел.

Избранная фильмография 
 1934 — Клеопатра — Марк Антоний
 1936 — Одинокая женщина — капитан Николай Ильинский
 1938 — Если бы я был королём
 1941 — Леди Гамильтон — капитан Харди
 1942 — Миссис Минивер — викарий
 1947 — Непобеждённый — капитан Стил
 1949 — Самсон и Далила — Ахтур
 1952 — Величайшее шоу мира — детектив Грегори
 1976 — Вон Тон Тон — собака, которая спасла Голливуд — режиссёр немых фильмов
 1978 — Кулак
 1980 — Гольф-клуб — епископ Пикеринг''

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании